Сергей Николаевич Шишкин:
 Шишкин, Сергей Николаевич (1902—1981) — советский учёный, авиастроитель, начальник ЦАГИ (май 1941—1950), зам. министра авиастроения СССР (с 1946).
 Шишкин, Сергей Николаевич (1950—2016) — российский дипломат.